Jacobshagen eller Jakobshagen kan syfta på:

 Jacobshagen – det historiska tyska namnet för en stad i Powiat stargardzki, Västpommerns vojvodskap, Polen, se Dobrzany
 Jakobshagen, Boitzenburger Land – en ort i kommunen Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland